Riu Montnegre riu de la península Ibèrica, i passa per les comarques de l'Alcoià, i l'Alacantí
 Massís del Montnegre, part de la Serralada Prelitoral a cavall del Maresme i el Vallès Oriental
 Parc Natural del Montnegre i el Corredor, entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental
 Montnegre (Quart), entitat de població del municipi de Quart, al Gironès
 Montnegre (Sant Celoni) o els Boscos de Montnegre, urbanització dins del terme municipal de Sant Celoni
 Montnegre (Vallespir), muntanya entre la Menera i Serrallonga (comarca del Vallespir), propera a l'Alt Empordà
 Sant Martí de Montnegre, al Parc Natural del Montnegre i el Corredor
 Sant Mateu de Montnegre, entitat de població del municipi de Quart, al Gironès